Kristina Mladenovic e Ivan Dodig erano i detentori del titolo ma Dodig ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Mladenovic, invece, ha fatto coppia con Juan Sebastián Cabal ma sono stati eliminati al secondo turno da Maddison Inglis e da Jason Kubler.

In finale Luisa Stefani e Rafael Matos hanno sconfitto Sania Mirza e Rohan Bopanna con il punteggio di 7-6(2), 6-2.

Teste di serie 

  Giuliana Olmos/  Marcelo Arévalo (secondo turno)
  Jessica Pegula /  Austin Krajicek (primo turno)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (semifinale)
  Ena Shibahara /  Wesley Koolhof (primo turno)

  Demi Schuurs /  Nikola Mektić (secondo turno) 
  Ellen Perez /  Harri Heliövaara (ritirati) 
  Alicja Rosolska /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
  Gabriela Dabrowski /  Max Purcell (secondo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell /  Rinky Hijikata (secondo turno)
  Lizette Cabrera /  John-Patrick Smith (quarti di finale)
  Jaimee Fourlis /  Luke Saville (primo turno)
  Olivia Gadecki /  Marc Polmans (semifinale)

  Han Xinyun /  Zhang Zhizhen (primo turno) 
  Maddison Inglis /  Jason Kubler (quarti di finale) 
  Alana Parnaby /  Andrew Harris (secondo turno) 
  Samantha Stosur /  Matthew Ebden (primo turno)

Alternate 

  Makoto Ninomiya /  Ariel Behar (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023